Václav Jílek může být:

 Václav Jílek (diplomat) – český diplomat
 Václav Jílek (trenér) (* 1976) – český fotbalista a trenér
 Václav Jílek (herec) (* 1981) – český herec
 Václav Jílek (politik) (1867–???) – český politik, poslanec zemského sněmu